Veraschung bezeichnet
 eine Extraktionsmethode in der Alchemie und der anthroposophischen Arzneimittel-Herstellung sowie Grundlage der ersten systematischen Pflanzenanalysen
 ein Verfahren der Halbleitertechnologie zum Entfernen unbelichteten Fotolackes von Wafern
 ein Verfahren zur gravimetrischen Bestimmung anorganischer Probenbestandteile
 eine Leichenverbrennung.

Siehe auch:
Veraschen